Vierdecker steht für:
 Vierdecker (Segelschiff), ein Segelschiff mit vier Batteriedecks
 Vierdecker (Flugzeug), ein Flugzeug mit vier übereinander angeordneten Tragflächen